Жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира 2014 прошла в Рио-де-Жанейро 30 июля 2011 года. В группу B зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Италия, Дания, Чехия, Болгария, Армения и Мальта. Матчи в группе A прошли с 7 сентября 2012 года по 15 октября 2013 года.

Победитель группы, Италия, попала на прямую в финальную стадию чемпионата мира 2014 года. Дания заняла второе место, но не попала в плей-офф команд занявших вторые места в группах, потому что имела худший результат среди 9 сборных.

Результаты 
Расписание матчей было определено 28 ноября 2011 года на встрече в Праге..

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

Бомбардиры 
Забито 80 голов за 30 матчей (2,67 гола за матч).

5 голов

  Марио Балотелли

4 гола

  Юра Мовсисян

  Даниэль Аггер

  Пабло Освальдо

3 гола

  Генрих Мхитарян
  Станислав Манолев

  Александар Тонев

  Никлас Бентнер

2 гола

  Араз Озбилиз
  Эмил Гаргоров
  Ивелин Попов

  Мортен Расмуссен
  Даниэле Де Росси
  Майкл Мифсуд

  Матей Выдра
  Томаш Пекгарт

1 гол

  Геворг Казарян
  Карлен Мкртчян
  Артур Саркисов
  Иван Иванов
  Радослав Димитров
  Георгий Миланов
  Димитр Рангелов
  Леон Андреасен
  Андреас Бьелланн
  Уильям Квист
  Андреас Корнелиус
  Симон Кьер

  Ники Билли Нильсен
  Ники Цимлинг
  Альберто Аквилани
  Маттиа Дестро
  Альберто Джилардино
  Джорджо Кьеллини
  Риккардо Монтоливо
  Федерико Пелузо
  Андреа Пирло
  Алессандро Флоренци
  Родерик Бриффа
  Клейтон Фэйла

  Эдвард Эррера
  Теодор Гебре Селасси
  Боржек Дочкал
  Вацлав Кадлец
  Либор Козак
  Даниэл Коларж
  Давид Лафата
  Ян Резек
  Томаш Росицкий
  Томаш Хюбшман

1 автогол

  Райан Камиллери (в матче против Дании)

Посещаемость

Примечания

Ссылки 
 World Cup 2014 Qualifying
 Allworldcup

2012 год в футболе
2013 год в футболе
Европейский футбол в сезоне 2012/2013
Европейский футбол в сезоне 2013/2014
Отборочный турнир